

Фрунзенський район — колишня комуністична назва Немишлянського району міста Харків
Фрунзенський район — колишня назва Слов'яносербського району Ворошиловградської області

Фрунзенський район — адміністративний район міста Владивосток
Фрунзенський район — адміністративно-територіальна одиниця, що існувала у 1935–1963 роках у складі Сталінградського краю, пізніше — у складі Сталінградської (Волгоградської) області.
 Фрунзенський район — адміністративний район міста Володимир
 Фрунзенський район — адміністративний район міста Іваново
Фрунзенський район - колишній адміністративний район (1930-1991) у місті Москва
 Фрунзенський район — адміністративний район міста Санкт-Петербург
 Фрунзенський район — адміністративний район міста Саратов
 Фрунзенський район — адміністративний район міста Ярославль

Фрунзенський район — колишній район Ошської області

Фрунзенський район — колишня назва Дангаринського району у 1939–1992 роках
 Фрунзенський район — колишня назва Яккасарайського району Ташкенту в 1939–1992 роках